Симала () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 309 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 23,09 чел./км². Занимает площадь 13,38 км². Почтовый индекс — 9090. Телефонный код — 0783.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.simala.or.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечание